Ajos Wasilios – gmina w Grecji
 Ajos Wasilios – miejscowość na Cyprze